peut désigner :
  (Bangladesh)
  d'infanterie de réserve de la  division de réserve (Empire allemand)
 , anciennement  d'infanterie indienne (Inde)
  (Espagne républicaine)
  (Royaume-Uni)
  d'infanterie de Jaych al-Thuwar (Syrie)
  (Union soviétique)